Gehau steht für:
 Gehau (Breitenbach am Herzberg), Ortsteil von Breitenbach am Herzberg, Hessen, Deutschland
 Gehau (Waldkappel), Stadtteil von Waldkappel, Hessen, Deutschland